Copa Chevallier Boutell 1924 - turniej towarzyski o Puchar Chevallier Boutell między reprezentacjami Paragwaju i Argentyny rozegrano po raz drugi w 1924 roku.

Mecze

Końcowa tabela 

Triumfatorem turnieju Copa Chevallier Boutell 1924 został zespół Argentyny.

Copa Chevallier Boutell
1924 w piłce nożnej